Música
 The X Factor, de Iron Maiden

Televisão

 The X Factor (série de TV), produção britânica com versões internacionais:
The X Factor (Reino Unido)
The X Factor (Estados Unidos)
The X Factor (Itália)
Factor X (Portugal) 1ª edição
''X Factor (Brasil)